Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Schroeder (ekonomista)
 Jerzy Schroeder (inżynier)